Tournoi des champions SBS (golf)
 Tournament of Champions (squash)

 Le Tournoi des champions, une mini-série de Marvel Comics parue en 1982
 Marvel : Tournoi des champions, un jeu vidéo